Піща́тка (, , )— топонім у Східній Європі.

Піщатка — річка в Україні, у Волинській області.
Піщатка — село в Білорусі, у Берестейській області.
Піщатка — село в Польщі, у  Підляському воєводстві.
Піщатка — колонія в Польщі, у  Підляському воєводстві.